De prooi (film) Nederlandse film uit 1985, gebaseerd op het Engelse boek Henriette who?
 De Prooi (boek) Boek uit 2008, beschrijft de opkomst en ondergang van de fusiebank(en) ABN en AMRO
 De Prooi (televisieserie) televisieserie uit 2013, gebaseerd op het boek uit 2008